Изолятор временного содержания (ИВС, ранее — камера предварительного заключения, КПЗ, ) — места заключения (камеры) при территориальных органах внутренних дел (ОВД) или органах пограничной охраны, предназначенное для временного содержания лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления.

ИВС в России относятся к специальным учреждениям системы МВД РФ и не входят в структуру ФСИН. Они не предназначены для постоянного содержания заключённых под стражей. После принятия судом решения об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу они переводятся в СИЗО и при необходимости переводятся из СИЗО в ИВС только на время проведения следственных действий и слушания в суде, но не более чем на 10 суток в течение месяца.

Размеры и принципы организации работы ИВС зависят от размера ОВД и от количества заключённых. ИВС может быть мелким, средним и крупным.

 Мелкий ИВС, как правило, представляет собой несколько камер (не более пяти), которые зачастую расположены возле входа в ОВД.
 Средний ИВС представляет собой от 5 до 10 камер, которые чаще всего находятся в подвале здания ОВД.
 Крупный ИВС представляет собой отдельное здание, в котором расположены от 10 до 40 камер.

Административно-арестованные содержатся в спецприёмниках МВД РФ.

Литература
 Кудин А. В. Как выжить в тюрьме. — СПб.: Амфора, 2005.

Ссылки 
 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
 Изолятор временного содержания 

Уголовно-процессуальное право
Административное право